Comitatul Menard (conform originalului, Menard County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate 

 Comitatul Menard, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Menard, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Menard (dezambiguizare)
 Menard (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii